Für die Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2003, die im Oktober und November in Australien ausgetragen wurde, waren die acht Teilnehmer der Viertelfinalspiele der Weltmeisterschaft 1999 automatisch startberechtigt. Zehn der zwölf weiteren verfügbaren Plätze im Turnier wurden durch die Gewinner von regionalen Qualifikationsturnieren besetzt, zwei weitere im Anschluss in Ausscheidungsspielen (Barrage).

Die Qualifikationsturniere waren in fünf Kontinentalgruppen eingeteilt. Es beteiligten sich insgesamt 80 Mannschaften, davon 12 aus Afrika, 17 aus Amerika, 10 aus Asien, 32 aus Europa und 9 aus Ozeanien.

Qualifizierte Mannschaften 

* automatisch startberechtigt

Afrika 
Afrika hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
In zwei Gruppen spielten je drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger rückten in die Runde 2 vor.

Gruppe A

Kamerun rückt in die zweite Runde vor.

Gruppe B

Madagaskar rückt in die zweite Runde vor.

Runde 2 

Madagaskar qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
In zwei Gruppen spielten je drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Runde 4.

Gruppe A

Tunesien qualifizierte sich für die vierte Runde.

Gruppe B

Namibia qualifizierte sich für die vierte Runde.

Runde 4 

Namibia qualifizierte sich als Afrika 1 direkt für die WM-Endrunde. Tunesien rückte in die Barrage-Runde vor und spielte als Afrika 2 gegen Europa 5 (Spanien). Der Sieger dieses Spiels (Spanien) spielte anschließend gegen Amerika 3 (USA) um den Einzug in die Endrunde.

Amerika 
Nord- und Südamerika hatten zusammen zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren (gegen den Sieger des Spiels Afrika 2 gegen Europa 5). In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Die Gruppensieger spielten ein Playoff, dessen Sieger in die Runde 2 vorrückte.

Nördliche Gruppe
Die Mannschaften aus der karibischen Zone spielten in einer K.O.-Runde gegeneinander.

Runde 1:

Runde 2:

Runde 3:

Trinidad und Tobago qualifizierte sich für das Play-off.

Südliche Gruppe
Teilnahmeberechtigt waren die Mannschaften der zweiten Division der CONSUR, des südamerikanischen Kontinentalverbandes. Vier Mannschaften spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in das Play-off vor.

Brasilien qualifizierte sich für das Play-off.

Playoff

Brasilien qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 
Diese Runde bestritten die zwei unteren Mannschaften der CONSUR-Division 1 und der Gewinner der Runde 1. Der Sieger rückte in die Runde 3 vor.

Chile qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde, der Drittplatzierte rückte in die Barrage-Runde vor.

Kanada und Uruguay qualifizierten sich als Amerika 1 und Amerika 2 direkt für die WM-Endrunde. Die USA rückten in die Barrage-Runde vor und spielten als Amerika 3 gegen den Sieger der Begegnung Afrika 2 – Europa 5 (Spanien) um den Einzug in die Endrunde.

Asien 
Asien hatte einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine zweite Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es werden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Gruppe A

Taiwan qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe B

Hongkong qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe C

China qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 

Taiwan qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 

Japan qualifizierte sich als Asien 1 direkt für die WM-Endrunde. Südkorea spielte als Asien 2 in einer Barrage gegen Ozeanien 3 (Tonga) um den Einzug in die Endrunde.

Europa 
Europa hatte vier feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine fünfte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweiter qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A

Schweden und Lettland qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe B

Die Schweiz qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe C

Belgien qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 
Gruppe A

Tschechien qualifizierte sich für die dritte Runde.

Gruppe B

Polen qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
Gruppe A

Russland qualifizierte sich für die vierte Runde.

Gruppe B

Spanien qualifizierte sich für die vierte Runde.

Runde 4 
Gruppe A

Gruppe B

Irland (Europa 1), Italien (Europa 2), Rumänien (Europa 3) und Georgien (Europa 4) qualifizierten sich direkt für die WM-Endrunde. Russland und Spanien rückten in die fünfte Runde vor.

Runde 5 

Obwohl Russland die Runde mit einem Gesamtergebnis von 58:41 gewann, wurde es festgestellt, dass sie unberechtigte Spieler aus Südafrika bei diesen Spielen eingesetzt haben. Deswegen qualifizierte sich Spanien für die Barrage-Runde und spielte als Europa 5 gegen Afrika 2 (Tunesien). Der Sieger dieses Spiels (Spanien) spielte anschließend gegen Amerika 3 (USA) um den Einzug in die Endrunde.

Ozeanien 
Ozeanien hatte zwei feste Startplätze für die Endrunde zur Verfügung. Darüber hinaus bestand für eine dritte Mannschaft die Möglichkeit, sich über eine Barrage zu qualifizieren. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1a 
Drei Mannschaften aus der Region Ozeanien Ost spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 2 vor.

Papua-Neuguinea rückte in die Runde 2 vor.

Runde 1b 
Drei Mannschaften aus der Region Ozeanien West spielten je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger rückte in die Runde 2 vor.

Die Cookinseln rückten in die Runde 2 vor.

Runde 2 

Papua-Neuguinea rückte mit einem Gesamtergebnis von 45:36 in die Runde 4 vor.

Runde 3 
Drei Mannschaften traten in je einem Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander an. Der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizierten sich sind direkt für die WM-Endrunde. Der Gruppendritte rückte in die Runde 4 vor.

Fidschi und Samoa qualifizierten sich als Ozeanien 1 und Ozeanien 2 direkt für die WM-Endrunde. Tonga rückte in die Runde 4 vor.

Runde 4 

Tonga gewann mit einem Gesamtergebnis von 131:26 und spielte als Ozeanien 3 in einer Barrage gegen Asien 2 (Südkorea).

Barrage-Runde

Barrage 1 
Afrika 2 gegen Europa 5

Europa 5 gegen Amerika 3

Die USA gewannen mit einem Gesamtergebnis von 121:26 und qualifizierten sich für die WM-Endrunde.

Barrage 2 
Ozeanien 3 gegen Asien 2

Tonga gewann mit einem Gesamtergebnis von 194:0 und qualifizierte sich für die WM-Endrunde.

Weblinks 
 Neuigkeiten und Ergebnisse
 International Rugby Board

Qualifikation
Rugby 2000
Rugby 2001
Rugby 2002